„†“ се може односити на:

 ознаку за хришћански крст
 крст у хералдици
 ознаку за обележавање да је неко преминуо

Види још 
 крст (вишезначна одредница)